Совет народных представителей — коллегиальный государственный орган власти на Крымском полуострове в ноябре 1917 — январе 1918 на основе думского и земского представительства. Существовал одновременно с Директорией крымских татар и большевистским Крымским областным военно-революционным комитетом в Севастополе. Некоторое время существовало троевластие, но в январе большевики имея за собой крупные военные силы в ходе краткотечных боёв установили власть над всем Крымом.

История 
Во 20 ноября 1917 года в Симферополе открылась чрезвычайная совещание губернских земских собраний Таврической губернии. В ее составе были представители различных партий, начиная от кадетов и заканчивая меньшевиками и эсерами (около 400 человек). На совещании было принято решение о создании из представителей городских дум, земств, общественных и политических организаций Совета народных представителей во главе с меньшевиком П. И. Новицким и присяжным поверенным К. К. Ворошиловым . В состав Совета народных представителей вошло 48 человек, в том числе: от городского самоуправления (городские думы) — 6 человек, от советов рабочих и солдатских депутатов — 6 (меньшевики и эсеры), от земств — 9, от советов крестьянских депутатов — 9 (все — эсеры), от профсоюзов — 2, от татарских комитетов — 3, от украинцев — 3, от великороссов — 2, от евреев и крымчаков — 2, от немцев — 2, от греков — 1, от армян — 1, от эстонцев — 1, от Крымского штаба — 1 лицо. Своей первоочередной задачей Совет народных представителей считал урегулирование экономической жизни края, снабжение населения необходимыми продуктами, борьбу с большевиками, запрет вывоза хлеба с полуострова в центр. Совет прекратил свое существование в январе 1918 в связи с захватом Крыма силами Крымского областного военно-революционного комитета. Некоторые члены совета были расстреляны в течение января—февраля 1918.

Состав делегатов 
В состав Совета народных представителей вошло 48 человек:

Также были избраны президиум РНП в составе 11 человек (председатель, по два делегата от земств, крымских татар и других национальностей, по одному — от советов и городского самоуправления).

Примечания

Источники и литература 
 История Крыма в датах 1917 – 1921 — avdet.org
 Языковая политика в Крыму (1917–1940 гг.) _ Милли Фирка

1917 год в Крыму
История Крыма 1917—1991 годов